Шубины может означать:
 Шубины — русский дворянский род;
 Шубины — деревня в Мурашинском районе Кировской области;
 Шубины — деревня в Орловском районе Кировской области.